Semien Shewa kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Semien Shewa (Oromia), zon, 
 Semien Shewa (Amhara), zon,